Theodor Wilhelm Danzel henviser til:

 Theodor Wilhelm Danzel (filosof) (1818–1850) – tysk filosof og litteraturhistoriker
 Theodor Wilhelm Danzel (jurist) (1854–1902) – tysk jurist og politiker
 Theodor Wilhelm Danzel (etnolog) (1886–1954) – tysk etnolog